Японська футбольна ліга 1988—1989 — 24-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 1-й раз здобула Ніссан Моторс.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Мацунага Сігетацу
 Оскар
 Хоріїке Такумі
 Фернандо Монер
 Сано Тору
 Вада Масахіро
 Мідзунума Такасі
 Кімура Кадзусі
 Хасегава Кента
 Маеда Осаму
 Хасіратані Коіті

Джерела
RSSSF 

1988 у футболі
1989 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу